Stati Uniti d'America
 Fort Lee – borough della contea di Bergen, New Jersey
 Fort Lee – census-designated place della contea di Prince George (Virginia), Virginia